Allonne, commune française de l'Oise ;
 Allonne, commune française des Deux-Sèvres ;
 Les Moitiers-d'Allonne, commune française de la Manche ;
 Notre-Dame-d'Allonne, ancienne commune française réunie aux Moitiers-d'Allonne ;
 Saint-Pierre-d'Allonne, ancienne commune française réunie aux Moitiers-d'Allonne.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France